Adolf Merkl – giurista e filosofo austriaco
 Gerhard Merkl – politico tedesco
 Milan Merkl – ex cestista cecoslovacco
 Willy Merkl – ingegnere e alpinista tedesco